Ливленка — река в России, протекает в Бабушкинском районе Вологодской области и Чухломском районе Костромской области.

География 
Река берёт начало на территории Бабушкинского района Вологодской области. Течёт на юг через берёзовые леса. В среднем и нижнем течении протекает по территории Чухломского района Костромской области. Устье реки находится в 1,3 км по левому берегу реки Хмелёвка. Длина реки составляет 15 км, площадь водосборного бассейна 49,5 км².

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Унжа от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассей притоков Волги ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300312110000015174
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001517
 Код бассейна — 08.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Бабушкинского района Вологодской области
Реки Чухломского района
Бассейн Иды (притока Виги)